SeaTac kan avse:

SeaTac, Washington – en stad i King County i Washington
Sea–Tac – en flygplats belägen i SeaTac, Washington, se Seattle–Tacoma International Airport